

Patronyme
 Bertrand Rimaud (1933-), général de brigade français ;
 Didier Rimaud (1922-2003), jésuite, poète et compositeur français ;
 Émile Rimaud (1860-1919), officier français.